Фикция (от ), может означать:
 Вымысел
 Словесная иллюзия
 Художественная литература — калька с английского языка
 Юридическая фикция

 См. также
 Выдумка